Ladislav Krejčí ist der Name folgender Personen:

* Ladislav Krejčí (Fußballspieler, 1992) (* 1992), tschechischer Fußballspieler
 Ladislav Krejčí (Fußballspieler, 1999) (* 1999), tschechischer Fußballspieler